Соревнования по синхронному плаванию проводятся на летних Азиатских играх начиная с 1994 года только среди женщин и женских команд.

Соревнования по синхронному плаванию на летних Азиатских играх

Призёры соревнований

Соло

Дуэт

Команда

Комбинация

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Féderátion Internationale de Natation 
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета